

Patronyme
Carlson est un patronyme anglais qui signifie littéralement « fils de Carl ». Il s'agit notamment du nom de famille de :
 Amy Carlson (1968-), actrice américaine ;
 Bob Carlson (1906-1990), animateur américain ayant travaillé entre autres pour les studios Disney ;
 Britta Carlson (1978-), joueuse de football allemande ;
 Carolyn Carlson (1943-), danseuse et chorégraphe américaine ;
 Chester Carlson (1906-1968), inventeur américain de la photocopie ;
 Dylan Carlson (1968-), guitariste du groupe de rock expérimental Earth ;
 Erica Carlson (1981-), actrice suédoise ;
 Greg Carlson (1972-), producteur américain ;
 Gretchen Carlson (1966-), commentatrice, journaliste à la télévision américaine ;
 Gustaf Carlsson (1894-1942), footballeur suédois ;
 Irving Wensley Carlson (1941-), homme politique provincial canadien ;
 Jack Carlson (1954-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Jeff Carlson (1953-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Jesse Carlson (1980-), joueur de baseball américain ;
 Joyce Carlson (1923-2008), animatrice, dessinatrice et imagineer américaine ayant travaillé pour les studios Disney ;
 Kelly Carlson (1976-), actrice américaine ;
 Kent Carlson (1962-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Kevin Carlson (1957-2010), musicien américain de rock et hard-rock ;
 Kristina Carlson (née en 1949), écrivain finlandais ;
 Les frères jumeaux  (nés en 1978), modèles américains ;
 Len Carlson (1937-2006), acteur canadien ;
 Leslie Carlson (1933-2014), acteur américain ;
 Linda Carlson (1945-2021), actrice américaine ;
 Margaret Carlson (1988-), journaliste américaine ;
 Natalie Savage Carlson (1906-1997), romancière américaine, spécialiste de la littérature d'enfance et de jeunesse ;
 P.M. Carlson (1940-), auteur américaine de roman policier ; 
 Richard Carlson (1912-1977), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Robert Carlson (1944-), prélat catholique américain ;
 Ron Carlson (1947-), écrivain américain ;
 Steve Carlson (1955-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Tucker Carlson (1969-), présentateur américain ; 
 Veronica Carlson (1944-2022), actrice britannique ;
 Wallace A. Carlson (1894-1967), réalisateur américain ;
 Zachary Carlson (1995-), coureur cycliste américain.

Personnage de fiction 
 Carl Carlson, un personnage fictif de la série télévisée animée Les Simpson.

Entreprise 
 Carlson est une multinationale américaine du secteur du tourisme, basée à Minneapolis.
 , est une entreprise finlandaise basée à Kuopio.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais